igła (krawiecka) – narzędzie służące do szycia 
 igła (w medycynie) – służy głównie do wykonywania zastrzyków lub do pobierania materiałów do badań
 Igła – thriller szpiegowski z 1978 dotyczący okresu II wojny światowej, brytyjskiego autora Kena Folletta
 Igła – brytyjski film z 1981 roku
 Igła – radziecki film fabularny w reżyserii Rashida Nugamonova z 1988 roku 
 Igła – lesista kopka w Dolinie Białego w polskich Tatrach
 „Igła” – pseudonim Tadeusza Zielińskiego, żołnierza AK i WiN-u
 Igła – radiowy system zbliżania używany przez ZSRR w pierwszych pojazdach kosmicznych
 Igła – ręczny, rosyjski, naprowadzany na podczerwień system pocisków ziemia-powietrze 
 Igła – turnia w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Zobacz też
 Bartłomiej Igła – polski brydżysta Mistrz Międzynarodowy
 Igła Buffona
 igła magnetyczna
 igła chirurgiczna
 Igła preparacyjna
 Igła Deschampsa
 Igła Tuohy
 Igła Veresa
 Igły
 sucha igła
 Tańcowała igła z nitką
 Basztowa Igła
 Budzowa Igła
 Ciemniasta Igła
 Durna Igła
 Igła Deotymy
 Igła w Osterwie
 Spiska Igła
 Zbójnicka Igła
 Żółta Igła